Ženska sekcija Odbojkaškog kluba "Valpovka" (OK "Valpovka"; Valpovka Valpovo; Valpovka) iz Valpova, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. ženska sekcija OK "Valpovka" se natječe u "Drugoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi - Istok", ligi četvrtog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene..

O klubu 
Klub je osnovan 1971. godine pod imenom OOK "Valko" (Omladinski odbojkaški klub "Valko"), i to sa ženskom ekipom, dok je muška momčad formirana 1973. godine.  
U sezoni 1972./73. odbojkašice "Valka" su se natjecale u "Hrvatskoj republičkoj ligi", a idućih godina, do raspada Jugoslavije 1991. godine u republičkoj ligi ili regionalnoj slavonskoj ligi. U sezoni 1988./89. su prvakinje "Hrvatske odbojkaške lige - Istok", te su igrale završnicu za prvaka Hrvatske i ujedno kvalifikacije za II. ligu.   
1991. i 1992. godine, kao posljedica Domovinskog rata, klub nije djelovao.  
1996. godine dolazi do promjene imena iz OK "Valko" u HOK "Valpovo", te nadalje nastupa pod tim imenom, uz povremene dodatke sponzora (P.P.K. Valpovo) u imenu. 2000. godine klub mijenja ime u OK "Valpovka".  
Odbojkašice "Valpovke" najčešće ligaški nastupaju u "Drugoj hrvatskoj ligi - Istok".  
OK "Valpovka" također organizira turnir u odbojci na travi.

Uspjesi

nakon 1991.

do 1991. 
 Hrvatska liga - Istok 
 prvakinje: 1988./89.

Pregled plasmana po sezonama

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 OK Valpovka (muškarci) 
 Valpovo

Vanjske poveznice 
 ok-valpovka.hr 
 Odbojkaški klub "Valpovka" Valpovo, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, Odbojkaški klub "Valpovka" Valpovo 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK VALPOVKA 
 hos-web.dataproject.com, OK Valpovka (Ž) 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB VALPOVKA

Izvori 
 ok-valpovka.hr, Povijest, pristupljeno 27. ožujka 2021.  
 ebrod.net, Na odbojkaškom turniru na travi, dečki Marsonije prvi, nagovještaj je to dobre sezone, objavljeno 27. kolovoza 2018., pristupljeno 27. ožujka 2021. 
 zsuval.com, Zajednica Športskih Udruga Grada Valpova, Sportske udruge, pristupljeno 27. ožujka 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB VALPOVKA 
 fininfo.hr, O.K."VALPOVKA" 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "VALPOVKA" 
 companywall.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "VALPOVKA" 
  

 
Valpovka
Šport u Valpovu